Montalivet steht für

Montalivet-les-Bains, Badeort in der Region Médoc im Département Gironde an der französischen Atlantikküste
Vendays-Montalivet, Gemeinde in der Region Aquitaine im Département Gironde an der französischen Atlantikküste
Montalivet Islands, Inseln an der Nordwestküste von Australien im Indischen Ozean

Montalivet ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Pierre Bachasson de Montalivet (1766–1823), französischer Politiker
 Marthe Camille Bachasson de Montalivet (1801–1880), französischer Politiker